Рашад:

 Рашад — азербайджанское мужское имя.
 Рашад, Кондола (род. 1986) — американская актриса, номинант на премию «Тони» в 2012 году.
 Рашад, Филисия (род. 1948) — американская актриса и певица.
 Рашад Халифа  (1935—1990) — египто-американский биохимик.